Соревнования в гонке преследования по биатлону среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 16 февраля. Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 10:30 до 11:30 по местному времени (UTC-8).

Магдалена Нойнер и Анастасия Кузьмина, стартовавшие практически одновременно, отстреляли на первом рубеже без ошибок. На втором рубеже Нойнер снова отстреляла без ошибок, а Кузьмина допустила один промах и ушла на штрафной круг. Между тем после первой стрельбы образовалась большая группа спортсменок, отстававших от лидеров на 30-40 секунд. На втором рубеже лишь Мари-Лор Брюне и Тея Грегорин отстреляли без ошибок и бежали с отставанием 40 и 50 секунд от Нойнер. На третьем огневом рубеже Нойнер и Кузьмина допустили по промаху, Брюне отстреляла чисто и приблизилась к Кузьминой, а Грегорин допустила промах и утратила шансы на медали, так как на лыжне она была существенно медленнее лидеров. Наконец, на последней стрельбе Нойнер допустила промах, а Кузьмина и Брюне стреляли без промаха. После последней стрельбы Кузьмина отставала от Нойнер на шесть секунд, а Брюне от Кузьминой — ещё на шесть секунд. Так как на лыжне Нойнер была быстрее Кузьминой, а Кузьмина — быстрее Брюне, то это расположение сохранилось до финиша, и Магдалена Нойнер впервые стала олимпийской чемпионкой. Мари-Лор Брюне завоевала свою первую олимпийскую медаль.

На вторых стартовых воротах судьей был задержан старт Анны Карин Улофссон-Зидек (№ 20), Вали Семеренко (№ 23) и Симоны Хаусвальд (№ 26). После гонки, согласно финишному протоколу, этим спортсменкам уменьшили время на 14, 7 и 7 секунд соответственно.

Анна Булыгина на второй стрельбе потеряла много времени, не дослав обойму и совершив два холостых выстрела.

Медалисты

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Финишный протокол 
 Анализ гонки